U Kříže může být:

 U Kříže (Libeň) – křižovatka v Praze
 Tramvajová smyčka U Kříže – zaniklá tramvajová smyčka v Praze-Libni
 U Kříže (Jinonice) – ulice v Praze-Jinonicích
 U Kříže (hradiště) – v Národní přírodní rezervaci Karlštejn
 U Kříže (vrchol) – vrchol v Jičínské pahorkatině